Lega Nazionale C 2011 – football americano svizzero
Lega Nazionale C 2011 – hockey su ghiaccio svizzero